Unnao może dotyczyć: 
 Unnao – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Unnao – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh